«Земля» () — фильм именитого испанского режиссёра Хулио Медема, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в мае 1996 года.

В этом фильме Хулио Медем в очередной раз удивляет сложными поворотами сюжета. Все его герои находятся в поиске — себя, счастья, правильного пути. Режиссёр использует нашу планету как метафору: Земля — всё равно что песчинка в огромном и таинственном космосе, человек — маленькая частица в океане жизни, увлекаемая её неутомимыми потоками.

Сюжет 
Анхель, который работает в службе уничтожения насекомых, по своему собственному убеждению является получеловеком-полуангелом, полуживым-полумёртвым; у него богатое воображение и его поступками управляет голос из космоса. По долгу службы он прибывает в небольшой провинциальный городок на борьбу с мокрицами, которые в огромных количествах развелись в земле и портят местное вино, делая его терпким и придавая ему земляной вкус. Для проведения операции по уничтожению мокриц Анхель нанимает местных цыган. Он также знакомится с жителями городка.

Разрываясь между человеческой и ангельской сторонами своей натуры, Анхель оказывается в любовном треугольнике — с одной стороны он влюбляется в скромную замужнюю Анхелу, с другой — в страстную, ветреную красавицу Марию. Положение усугубляется тем, что муж Анхелы, тракторист Патрисио, является также любовником Марии и угрожает расправой Анхелю.

После конфликта с цыганами Анхель заканчивает обработку земли химикатами в одиночку. Во время грозы в трактор Патрисио попадает молния, и Патрисио погибает. Анхель проводит ночь с Марией, а наутро обнаруживает в том же доме Анхелу. Однако Анхель говорит Анхеле, что не может остаться с ней, хотя с ней теперь всегда будет находиться его ангел. Из-за удара камнем по голове Анхель попадает в больницу, куда к нему приходит Мария. Вместе они уезжают к морю.

В ролях 
 Кармело Гомес — Анхель
 Эмма Суарес — Анхела
 Чема Бласко — Томас, отец Анхелы
 Карра Элехальде — Патрисио, муж Анхелы
 Сильке Орнильос Кляйн — Мария
 Нанчо Ново — Альберто, брат Марии
 Хуан Хозе Суарес — Мануэль, цыган
 Ане Санче — дочка Анхелы
 Рикардо Амадор — Чарли
 Пепе Виюэла — Ульоа, пастор
 Сесар Веа — миньон

Признание 
Премия «Гойя» — награда в номинации «лучшие спецэффекты» (1996)
Премия «Гойя» — награда в номинации «лучшая идея» (1996)
Международный кинофестиваль в Сан-Паоло — приз жюри (1997)
Участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля (1996)

Дополнительные факты 
Изначально роль Анхеля должен был исполнить Антонио Бандерас, однако из-за проблем с расписанием Хулио Медем заменил его на Кармело Гомеса.

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Испании
Фильмы Хулио Медема
Фильмы Испании 1996 года
Фильмы о цыганах